Стоппард — филия:
 Стоппард, Том (род. 1937) — британский драматург, режиссёр, киносценарист и критик.
 Стоппард, Эд (род. 1974) — британский актёр театра, кино и телевидения.